

Росія
 Тракторозаводський район Волгоград
 Тракторозаводський район Челябінськ